Le tournoi de tennis de Perth est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1973 se dispute du 10 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Harris.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evonne Goolagong et Peggy Michel.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Perth
 Saison 1973 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1973
Perth
Tennis en Australie en 1973
Tennis en décembre 1973